Die Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2006 (offiziell: Ford World Women’s Curling Championship 2006) war die 28. Austragung der Welttitelkämpfe im Curling der Damen. Das Turnier fand vom 18. bis 26. März des Jahres in der kanadischen Stadt Grande Prairie, Alberta, in der Canada Games Arena ausgetragen. Sie wurde für die Canada Games 1995 errichtet.

Im Finale kam es zur Neuauflage des Endspiels vom Vorjahr. Die US-Amerikanerinnen unterlagen mit 9:10 und Schweden bejubelte den siebten Damen-WM-Titel für die Nordeuropäerinnen. Die Bronzemedaille errangen die gastgebenden Kanadierinnen.

Gespielt wurde ein Rundenturnier (Round Robin), was bedeutet, dass Jeder gegen jeden antritt.

Teilnehmende Nationen

Tabelle der Round Robin

Ergebnisse der Round Robin

Runde 1 
 18. März 2006 14:30

Runde 2 
 18. März 2006 21:00

Runde 3 
 19. März 2006 09:00

Runde 4 
 19. März 2006 13:30

Runde 5 
 19. März 2006 18:30

Runde 6 
 20. März 2006 09:00

Runde 7 
 20. März 2006 14:00

Runde 8 
 20. März 2006 18:30

Runde 9 
 21. März 2006 09:00

Runde 10 
 21. März 2006 14:00

Runde 11 
 21. März 2006 18:30

Runde 12 
 22. März 2006 09:00

Runde 13 
 22. März 2006 14:00

Runde 14 
 22. März 2006 19:30

Runde 15 
 23. März 2006 10:30

Runde 16 
 23. März 2006 13:00

Runde 17 
 23. März 2006 18:30

Play-off 
Die vier Erstplatzierten des Round Robin traten im Page-Playoff-System gegeneinander an. Zuerst spielte der Erste gegen den Zweiten. Der Sieger zog in das Endspiel ein. Danach kam es zur Begegnung Dritter gegen Vierter. Der Sieger kam in das Halbfinale gegen den Verlierer des Spiels Erster gegen Zweiter um den verbleibenden Endspielplatz.

Turnierbaum

Erster gegen Zweiter 
 24. März 2006 13:00

 Statistik

Dritter gegen Vierter 
 24. März 2006 19:30

 Statistik

Halbfinale 
 25. März 2006 09:30

 Statistik

Finale 
 26. März 2006 10:30

 Statistik

Endstand

Weblinks 
 Ergebnisdatenbank der World Curling Federation (englisch)

Damen
Damen
Sportveranstaltung in Alberta
Grande Prairie
Curling-Wettbewerb der Damen
Curling (Kanada)